Jorge Sabato puede referirse a:

 Jorge Alberto Sabato, profesor de física y tecnólogo argentino;
 Jorge Federico Sabato, intelectual argentino, vicecanciller y Ministro de Educación y Justicia de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

 Instituto Jorge A. Sabato, creado en homenaje a Jorge A. Sabato en el año 1993, a 10 años de su fallecimiento. En él se dictan carreras de posgrado en ciencia y tecnología de los materiales y una carrera de grado de ingeniería en materiales.